Ива́н Никола́евич Бо́йко (8 августа 1934 — 15 февраля 2013) — русский и советский писатель.

Биография 
Родился на хуторе Труболет Отрадненского района Северо-Кавказского, ныне Краснодарского края. Отец — переселенец с Амура, вначале жил в станице Удобной. Мать — с Украины. Детские годы прошли в Гулькевичском и Белореченском районах Краснодарского края.

Поступил в Харьковское танковое училище, по его окончании служил в Забайкалье.

Затем поступил на историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института. Первый  рассказ «Мост» был опубликован в газете «Советская Кубань». В 1961 году вышла первая книга рассказов «Разлад».

По окончании института работал в станице Отрадной редактором районного радио, затем работал корреспондентом, методистом в учреждениях культуры.

В 1969 году опубликована книга «Крестины».

Потом появились книги «Стук в калитку», «Успеть до заката», «Гора Казачья», «Праздник души», «Смотрю, слушаю…», «Дай мне, Родина, сил», «Родное».

Автор повестей «Продолжение родины», «Успеть до заката», «Крестины», «Бог», «Чистые люди», «Чёрт» («Все живут…»), «Дядя Петя», рассказов «Разлад», «Лёнька», «Гимн хате», «Мама», «Няня», «Снова утро», «Для приезжих», «Смотрю, слушаю», «Бабушка», «Поговорили», «Русская печка», «Время», «Попутчица», «Позёмка», «Середа», «Ночь метельная» и других. Их герои — Сугонякин, Липченок, Швец, Шемигон, Шаляпа и другие — переходят из произведения в произведение.

Когда по инициативе А. Н. Яковлева и Т. И. Заславской началась ликвидация так называемых «неперспективных деревень», написал повесть «Труболет», после чего его родной хутор Новоурупский, почти исчезнувший, начал заново строиться. Но хутору жизненно необходим был мост через Уруп. Тогда Бойко пишет повесть «Нужен мост». И мост был построен.

Произведения Ивана Бойко высоко ценили Леонид Леонов, Валентин Распутин, Михаил Алексеев, Семён Бабаевский.

Долгие годы собирал народные песни и частушки, опубликовал первые на Кубани сборники частушек «Отрадненские частушки, припевки, страдания», «Ставьте ушки на макушки — современные частушки», «Плясовые припевки Кубани», «Кубанские частушки, припевки, страдания, застольные песни».

Создатель и генеральный директор фольклорно-творческого центра Северного Кавказа «Отрада».

В знак протеста против выселения писателей из здания на улице Коммунаров встал на рельсы.

Выступил против переименования Краснодара в Екатеринодар.

Член Союза писателей России.

Скончался 15 февраля 2013 года на семьдесят девятом году жизни.

 заслуженный работник культуры Кубани
 академик Кубанской народной академии

Книги

Примечания

Литература

Ссылки 

 Иван Николаевич Бойко в каталоге «Библус»
 Бобров А. А. Песня отважного сердца — Краснодар, № 30 (377), 16 — 22 июля 2004
 Ясинский И. Отрада Ивана Бойко — Новая газета Кубани, №82 (1496), 5 ноября 2009
 «Батьке кубанских частушек» – 75 лет! — Сельская жизнь, 24 октября 2009
 Хранитель народных баек — Краснодарские известия, выпуск № 185 (4307), 22 октября 2009
 «Дай мне, Родина, сил»
 «Батьке кубанских частушек» – 70 лет — ЮГА.ру

Писатели СССР
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Публицисты СССР
Публицисты России
Журналисты СССР
Журналисты России
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Выпускники Кубанского государственного университета